Архипів — назва окремих населених пунктів.

 Архипів — хутір в Росії, Бєлгородська область, Красноярузький район, Колотиловське сільське поселення.
 Архипів — колишній хутір в УСРР, Коростенська округа, Овруцький район, Желонська сільська рада.